Colleen Lake ist der Name folgender Seen:

 Colleen Lake (Antarktika), See in Viktorialand
 Colleen Lake (Thunder Bay District), See im Thunder Bay District, Provinz Ontario, Kanada 
 Colleen Lake (Sudbury District), See im Sudbury District, Provinz Ontario, Kanada